Alte Kaserne steht für
 Alte Kaserne (Bautzen), auch Semper-Kaserne, siehe Wendischer Turm
 Alte Kaserne (Deggendorf)
 Alte Kaserne (Eckernförde), siehe Christianspflegehaus
 Alte Kaserne (Landshut)
 Alte Kaserne (Lübeck)
 Alte Kaserne (Winterthur), Schweiz
 Alte Kaserne in der Gondoschlucht, Schweiz